A Torre hace referencia a varios artículos:

en Galicia, España

Parroquias 
 A Torre (Páramo), parroquia del municipio de Páramo, provincia de Lugo.
 A Torre (Taboada), parroquia del municipio de Taboada, provincia de Lugo;
 A Torre (Villalba), parroquia del municipio de Villalba, provincia de Lugo.

Lugares 
A Torre (Abadín), lugar de la parroquia de Abadín, municipio de Abadín, provincia de Lugo. 
A Torre (Albixoi), lugar de la parroquia de Albixoi, municipio de Mesía, provincia de La Coruña. 
A Torre (Amoeiro), lugar de la parroquia de Rouzós, municipio de Amoeiro, provincia de Orense. 
A Torre (Andeiro), lugar de la parroquia de Andeiro, municipio de Cambre, provincia de La Coruña. 
A Torre (Aranga), lugar de la parroquia de Feás, municipio de Aranga, provincia de La Coruña. 
A Torre (Arcos, Chantada), lugar de la parroquia de Arcos, municipio de Chantada, provincia de Lugo. 
A Torre (Arcos, Otero de Rey), lugar de la parroquia de Arcos, municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo. 
A Torre (Ares), lugar de la parroquia de Cervás, municipio de Ares, provincia de La Coruña. 
A Torre (Arzúa), lugar de la parroquia de Dombodán, municipio de Arzúa, provincia de La Coruña. 
A Torre (Balmonte), lugar de la parroquia de Balmonte, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo. 
A Torre (Bardaos), lugar de la parroquia de Bardaos, municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña. 
A Torre (Barreiros), lugar de la parroquia de Reinante, municipio de Barreiros, provincia de Lugo. 
A Torre (Brión), lugar de la parroquia de Brión, municipio de Brión, provincia de La Coruña. 
A Torre (Bueu), lugar de la parroquia de Cela, municipio de Bueu, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Burgás), lugar de la parroquia de Burgás, municipio de Germade, provincia de Lugo. 
A Torre (Campaña), lugar de la parroquia de Campaña, municipio de Valga, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Carballedo), lugar de la parroquia de Vilaquinte, municipio de Carballedo, provincia de Lugo. 
A Torre (Carballo), lugar de la parroquia de Sísamo, municipio de Carballo, provincia de La Coruña. 
A Torre (Cenlle), lugar de la parroquia de Cenlle, municipio de Cenlle, provincia de Orense. 
A Torre (Chaín), lugar de la parroquia de Chaín, municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Codesido), lugar de la parroquia de Codesido, municipio de Villalba, provincia de Lugo. 
A Torre (Cordeiro), lugar de la parroquia de Cordeiro, municipio de Valga, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Corgo), lugar de la parroquia de Anseán, municipio de Corgo, provincia de Lugo. 
A Torre (Cortegada), lugar de la parroquia de Zaparín, municipio de Cortegada, provincia de Orense. 
A Torre (Cospeito), lugar de la parroquia de Cospeito, municipio de Cospeito, provincia de Lugo. 
A Torre (Couso), lugar de la parroquia de Couso, municipio de Gondomar, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Cuntis), lugar de la parroquia de Estacas, municipio de Cuntis, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Duancos), lugar de la parroquia de Duancos, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo. 
A Torre (El Pino), lugar de la parroquia de Medín, municipio de El Pino, provincia de La Coruña. 
A Torre (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Carballido, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo. 
A Torre (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, municipio de Friol, provincia de Lugo. 
A Torre (Golada), lugar de la parroquia de Borraxeiros, municipio de Golada, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Guitiriz), lugar de la parroquia de Lagostelle, municipio de Guitiriz, provincia de Lugo. 
A Torre (Igrexafeita), lugar de la parroquia de Igrexafeita, municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña. 
A Torre (Illán), lugar de la parroquia de Illán, municipio de Begonte, provincia de Lugo. 
A Torre (Isla de Arosa), lugar de la parroquia de Isla de Arosa, municipio de Isla de Arosa, provincia de Pontevedra. 
A Torre (La Estrada), lugar de la parroquia de Guimarei, municipio de La Estrada, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Lage), lugar de la parroquia de Sarces, municipio de Lage, provincia de La Coruña. 
A Torre (Lago), lugar de la parroquia de Lago, municipio de Jove, provincia de Lugo. 
A Torre (Lamas), lugar de la parroquia de Lamas, municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña. 
A Torre (Laraxe), lugar de la parroquia de Laraxe, municipio de Cabañas, provincia de La Coruña. 
A Torre (Lendo), lugar de la parroquia de Lendo, municipio de Laracha, provincia de La Coruña. 
A Torre (Lérez), lugar de la parroquia de Lérez, municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Lestón), lugar de la parroquia de Lestón, municipio de Laracha, provincia de La Coruña. 
A Torre (Lourizán), lugar de la parroquia de Lourizán, municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra. 
A Torre (lugar), lugar de la parroquia de A Torre, municipio de Taboada, provincia de Lugo. 
A Torre (Magalofes), lugar de la parroquia de Magalofes, municipio de Fene, provincia de La Coruña. 
A Torre (Marín), lugar de la parroquia de Seixo, municipio de Marín, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Meixigo), lugar de la parroquia de Meixigo, municipio de Cambre, provincia de La Coruña. 
A Torre (Mellid), lugar de la parroquia de San Cibrao, municipio de Mellid, provincia de La Coruña. 
A Torre (Merlán), lugar de la parroquia de Merlán, municipio de Chantada, provincia de Lugo. 
A Torre (Mesía), lugar de la parroquia de Mesía, municipio de Mesía, provincia de La Coruña. 
A Torre (Miño), lugar de la parroquia de Perbes, municipio de Miño, provincia de La Coruña. 
A Torre (Monterroso), lugar de la parroquia de Fente, municipio de Monterroso, provincia de Lugo. 
A Torre (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo. 
A Torre (Muras), lugar de la parroquia de Silán, municipio de Muras, provincia de Lugo. 
A Torre (Narón), lugar de la parroquia de Pedroso, municipio de Narón, provincia de La Coruña. 
A Torre (Orbazai), lugar de la parroquia de Orbazai, municipio de Lugo, provincia de Lugo. 
A Torre (Orol), lugar de la parroquia de San Pantaleón de Cabanas, municipio de Orol, provincia de Lugo.
A Torre (Outes), lugar de la parroquia de Matasueiro, municipio de Outes, provincia de La Coruña.
A Torre (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Loureda, municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña.
A Torre (Paderne de Allariz), lugar de la parroquia de Figueiroá, municipio de Paderne de Allariz, provincia de Orense.
A Torre (Pantón), lugar de la parroquia de Ferreira de Pantón, municipio de Pantón, provincia de Lugo. 
A Torre (Paradela), lugar de la parroquia de Castro, municipio de Paradela, provincia de Lugo. 
A Torre (Páramo), parroquia del municipio de Páramo, provincia de Lugo. 
A Torre (Pastoriza), lugar de la parroquia de Saldanxe, municipio de Pastoriza, provincia de Lugo. 
A Torre (Pedreda), lugar de la parroquia de Pedreda, municipio de Lugo, provincia de Lugo. 
A Torre (Perlío), lugar de la parroquia de Perlío, municipio de Fene, provincia de La Coruña. 
A Torre (Piñor), lugar de la parroquia de Loeda, municipio de Piñor, provincia de Orense. 
A Torre (Porriño), lugar de la parroquia de Atios, municipio de Porriño, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Pousada), lugar de la parroquia de Pousada, municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña. 
A Torre (Puentedeume), lugar de la parroquia de Vilar, municipio de Puentedeume, provincia de La Coruña. 
A Torre (Ribeiras de Lea), lugar de la parroquia de Ribeiras de Lea, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo. 
A Torre (Roupar), lugar de la parroquia de Roupar, municipio de Germade, provincia de Lugo. 
A Torre (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Corzáns, municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra. 
A Torre (San Amaro), lugar de la parroquia de Las, municipio de San Amaro, provincia de Orense. 
A Torre (San Ciprián de Viñas), lugar de la parroquia de Soutopenedo, municipio de San Ciprián de Viñas, provincia de Orense. 
A Torre (San Martiño de Porto), lugar de la parroquia de San Martiño de Porto, municipio de Cabañas, provincia de La Coruña. 
A Torre (Santa Baia de Urrós), lugar de la parroquia de Santa Baia de Urrós, municipio de Allariz, provincia de Orense. 
A Torre (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, municipio de Santa Comba, provincia de La Coruña. 
A Torre (Santa Mariña do Monte), lugar de la parroquia de Santa Mariña do Monte, municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo. 
A Torre (Saviñao), lugar de la parroquia de Freán, municipio de Saviñao, provincia de Lugo. 
A Torre (Seoane), lugar de la parroquia de Seoane, municipio de Allariz, provincia de Orense. 
A Torre (Sober), lugar de la parroquia de Bulso, municipio de Sober, provincia de Lugo. 
A Torre (Sobrada de Aguiar), lugar de la parroquia de Sobrada de Aguiar, municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo. 
A Torre (Somozas), lugar de la parroquia de Somozas, municipio de Somozas, provincia de La Coruña. 
A Torre (Soñar), lugar de la parroquia de Soñar, municipio de Lugo, provincia de Lugo. 
A Torre (Sumoas), lugar de la parroquia de Sumoas, municipio de Jove, provincia de Lugo. 
A Torre (Taboada), parroquia del municipio de Taboada, provincia de Lugo. 
A Torre (Trazo), lugar de la parroquia de Castelo, municipio de Trazo, provincia de La Coruña. 
A Torre (Trobo), lugar de la parroquia de Trobo, municipio de Begonte, provincia de Lugo. 
A Torre (Valdoviño), lugar de la parroquia de Lago, municipio de Valdoviño, provincia de La Coruña. 
A Torre (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Recaré, municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo. 
A Torre (Vicedo), lugar de la parroquia de Suegos, municipio de Vicedo, provincia de Lugo. 
A Torre (Vilaselán), lugar de la parroquia de Vilaselán, municipio de Ribadeo, provincia de Lugo. 
A Torre (Vilausende), lugar de la parroquia de Vilausende, municipio de Ribadeo, provincia de Lugo. 
A Torre (Vilaúxe), lugar de la parroquia de Vilaúxe, municipio de Chantada, provincia de Lugo. 
A Torre (Villagarcía de Arosa), lugar de la parroquia de Arealonga, municipio de Villagarcía de Arosa, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Villalba), parroquia del municipio de Villalba, provincia de Lugo. 
A Torre (Villanueva de Arosa), lugar de la parroquia de Baión, municipio de Villanueva de Arosa, provincia de Pontevedra. 
A Torre (Vivero), lugar de la parroquia de Valcarría, municipio de Vivero, provincia de Lugo.